Diese Liste enthält eine Übersicht über die Vororte der südkalifornischen Stadt Los Angeles

Während der Volkszählung im Jahre 2000 hatte die Agglomeration (Urbanized Area) von Los Angeles eine Fläche von 4.319,93 km² und 11.789.487 Einwohner. Sie umfasst zwei dicht besiedelte Talkessel an der Küste des Pazifischen Ozeans, das Los Angeles Basin und das San Fernando Valley. Damit beherbergt sie den überwiegenden Teil der Bevölkerung von Los Angeles County und Orange County, sowie einen kleineren Teil der Bevölkerung von San Bernardino County. In der näheren Umgebung befinden sich einige weitere größere Städte, die jedoch nicht direkt an das Gebiet der Agglomeration anschließen und daher nicht als Vororte betrachtet werden können. Die östliche Begrenzung bilden die Städte Rancho Cucamonga, Ontario und Chino. Wenige Kilometer davon entfernt beginnt die Agglomeration der Städte Riverside und San Bernardino mit noch einmal etwa 1,5 Millionen Einwohnern im Jahre 2000. Am südlichen Rand liegen Irvine und Newport Beach. Hier sind es wiederum nur wenige Kilometer bis zur Agglomeration von Mission Viejo mit ca. einer halben Million Einwohnern. Aufgrund des überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstums in der Region ist aber anzunehmen, das diese Gebiete in den nächsten Jahren zu einem noch größeren Ballungsraum verschmelzen werden. Das Gebiet der Agglomeration Los Angeles ist nahezu vollständig deckungsgleich mit dem der 111 Städte und 47 Census-designated places der Tabelle.

Quelle: United States Census Bureau

1 bis 2000 unter dem Namen East Compton 

2 in den 90er Jahren in Chino Hills eingemeindet 

3 2001 in Newport Beach eingemeindet 

4 bis 2000 unter dem Namen Tustin Foothills 

5 1991 in der neugegründeten Stadt Malibu aufgegangen 

6 2002 in Newport Beach eingemeindet 

7 bis 2000 unter dem Namen East Compton

Weblinks 
Zensus 2000 (alle Orte in Kalifornien)
Zensus 2010
Gründungsdaten der Gemeinden (Incorporation)

Los Angeles, Vororte
!
!Vororte